Bettina Blumenberg ist der Name folgender Personen:
* Bettina Blumenberg (Schriftstellerin) (* 1947), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Bettina Blumenberg (Hockeyspielerin) (* 1962), deutsche Hockeyspielerin